

Лені — муніципалітет, метрополійне місто Мессіна, регіон Сицилія, Італія

Лені — присілок, Юр'янський район, Кіровська область, Росія

Див. також 
 Лена
 Лені (прізвище)